A 2001-es Copa América döntőjét a bogotái Estadio El Campín stadionban játszották 2001. július 29-én. A mérkőzés győztese nyerte a 40. Copa Américát. A házigazda Kolumbia, valamint a CONCACAF-zónából meghívott mexikói válogatott játszotta a döntőt. A mérkőzést a kolumbiai válogatott nyerte 1–0-ra, és történetében először nyerte meg a Copa Américát.

Út a döntőig

Mérkőzés

Asszisztensek:
 Miguel Giacomuzzi (paraguayi)
 Claudio Rossi (argentin)

Források
 
 
 

2001